Ла Лома, Ранчо има више значења:

 Ла Лома, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику